Bernard Freyd
 Denis Freyd
 Peter Freyd
Homonymie de patronyme germanique